Amerikai psycho (1991), Bret Easton Ellis regénye
 Amerikai pszichó (2000), Mary Harron filmje, a regény filmváltozata
 Amerikai pszichó 2. (2002), Morgan J. Freeman filmje
 American Psycho, a The Misfits együttes albuma

Lásd még
 Psycho (egyértelműsítő lap)